Salento  har flere betydninger:

 Salento – en geografisk og historisk region i den sydlige ende af den administrative region Apulien i det sydlige Italien
 Salento (Colombia) – en by i Colombia
 Salento (Italien) – en by i Campania, Italien